Каменногорск — топоним в Ленинградской области России.
 Каменногорск — город в Выборгском районе.
 Каменногорск — железнодорожная станция Октябрьской железной дороги.
 Каменногорск II — железнодорожная станция Октябрьской железной дороги.